Vražda v Orient expresu může označovat:

 Vražda v Orient expresu (román) – detektivní román Agathy Christie, který byl několikrát zfilmován
 Vražda v Orient expresu (film, 1974) – britský film z roku 1974
 Vražda v Orient expresu (film, 2001) – americký film z roku 2001
 Vražda v Orient expresu (film, 2017) – americký film z roku 2017